Wahpeton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wahpeton (Iowa)
Wahpeton (North Dakota)